С 20 мая по 6 июня 1931 года в СССР был проведен футбольный турнир среди сборных команд союзных республик СССР.

Финал состоялся в Москве, на стадионе Динамо.

Победителем соревнований стала сборная РСФСР.

Турнир по замыслу его организаторов планировался как составная часть широкомасштабных празднеств в честь 10-летнего юбилея международного Красного спортивного интернационала (КСИ), который отмечался в первой половине июня. Поэтому и сроки проведения первенства организаторам пришлось выбрать «не самые оптимальные».

Кроме того, турнир являлся составной частью Всесоюзных отборочных соревнований к Мировой рабочей Спартакиаде КСИ, открытие которой намечалось на 4 июля того же года в Берлине. Эта рабочая спартакиада должна была проводиться параллельно с рабочей Олимпиадой ЛСИ в Вене и в «противовес» ей — ведь руководства КСИ и ЛСИ не сумели договориться о единстве. Так политические цели возобладали над спортивными. Из-за стремления противопоставить «красную» Спартакиаду «буржуазной» футбольные первенства России и СССР состоялись в слишком ранние сроки и получились «усеченными» — не все сильные команды смогли принять в них участие, да и участвовавшие были ещё далеки от лучшей формы.

Участники 
В турнире должны были принять участие команды уже семи союзных республик, составлявших в то время СССР. По сравнению с предыдущим первенством появилась команда новой союзной республики — Таджикской ССР (ранее Таджикистан имел статус лишь автономной республики и входил в состав Узбекской ССР). Однако, в действительности в первенстве 1931 года вновь, как и в первенстве 1928 года, оказалось только 6 участников. Дело в том, что в начале мая, то есть за полмесяца до начала соревнований, спортивные власти Белоруссии официально уведомили Москву о невозможности участия своей команды в сореванованиях. Причем сделали это письменно и дважды (2-й раз 21 мая). Это было сделано ввиду слишком раннего (по тем временам) начала первенства и неподготовленности белорусских футболистов к играм высокого уровня.

Комплектовались команды-участницы как обычно — каждый в силу имевшихся у них возможностей. За команду РСФСР, в отличие от первенства 1928 года, на этот раз кроме москвичей сыграли ещё и ленинградцы. Сборные Москвы и Ленинграда, как и в 1928 году, вновь встречались в финале турнира среди команд РСФСР и вновь чемпионский титул завоевала Москва, но на этот раз они решили 'потесниться' и пустили в сборную России троих ленинградцев. Под названием «сборная Туркменистана» выступила сборная Ашхабада. Сборную Узбекистана представляла сборная Ташкента, в которую были добавлены несколько игроков Коканда. В команду Закавказья входили футболисты Баку, Эривани, Ленинакана и Тифлиса. За Таджикистан играла команда Душанбе.

Вновь, как и в 1928 году, сборная РСФСР была допущена непосредственно к финалу турнира, а остальные команды вступали в турнир с той или иной отведенной им для старта стадии соревнований.

Место проведения и стадионы 
В отличие от предыдущих турниров, игры проводились в разных городах, на полях участников турнира. Финал, был проведен в Москве, на стадионе «Динамо».

Предварительные соревнования 
Сборная РСФСР, составленная из победителей турнира среди команд РСФСР, была допущена непосредственно к финалу турнира, а остальные команды вступали в турнир с той или иной стадии соревнований, в зависимости от их уровня.

Всероссийский праздник физкультуры 
Проводился с 19 мая по 9 июня 1931 в Москве

Финал

Основной турнир

1/16 финала

1/8 финала

Полуфинал

Финал

Итоговое положение команд

Список 33 лучших 
Вратари:

 1. Николай Савинцев («Большевик» Ленинград); 2. Иван Филиппов («Промкооперация» Москва); 3. Николай Соколов («Динамо» Ленинград);

Защитники:

 1. Александр Старостин («Промкооперация» Москва); 2. Михаил Юденич («Пищевкус» Ленинград); 3. Виктор Тетерин («Динамо» Москва);
 1. Павел Пчеликов (ЦДКА Москва); 2. Константин Фомин («Динамо» Москва); 3. Михаил Свиридовский («Динамо» Киев);

Полузащитники:

 1. Станислав Леута («Промкооперация» Москва); 2. Павел Попов («Динамо» Ленинград); 3. -;
 1. Фёдор Селин («Динамо» Москва); 2. Андрей Старостин («Промкооперация» Москва); 3. Владимир Фомин («Динамо» Xарьков);
 1. Иван Привалов («Динамо» Xарьков); 2. Сергей Беляков («Большевик» Ленинград); 3. Евгений Никишин (ЦДКА Москва);

Нападающие:

 1. Пётр Григорьев («Красная заря» Ленинград); 2. Александр Штрауб («Канатчики» Одесса); 3. Николай Старостин («Промкооперация» Москва); 

 1. Евгений Елисеев («Балтзавод» Ленинград); 2. Владимир Блинков (РКимА Москва); 3. Василий Смирнов («Динамо» Москва);

 1. Михаил Бутусов («Динамо» Ленинград); 2. Пётр Исаков («Промкооперация» Москва); 3. Сергей Иванов («Динамо» Москва);

 1. Василий Павлов («Динамо» Москва); 2. Пётр Артемьев («Промкооперация» Москва); 3. -;

 1. Валентин Прокофьев («Динамо» Москва); 2. Сергей Ильин («Динамо» Москва); 3. Фёдор Аксёнов («Красная заря» Ленинград);

Примечания

Литература 
 Внуков, В. "Чемпионаты России и СССР" 1912-1935 - Чебоксары. 1999
 Шваб, П. "Энциклопедия советского футбола" - Черновцы, 1994
 "Московский футбол XX век" - Москва. 2000
 Коломиец, А. "Киевский футбол на рубежах времен" - Киев. 2007 
 Footballfacts 
 "Звёзды советского футбола 1918-1987" - Москва. 1988

Ссылки